Marka peut faire référence à :
 Marka, un chanteur belge ;
 Marka, une ethnie présente au Mali et au Burkina Faso proche des Soninkés ;
 Marka, langue mandingue, parlée par les Markas d’Afrique de l’Ouest ;
 Konvertibilna marka (Mark convertible), la monnaie de la Bosnie-Herzégovine, équivalent à 1 ancien Deutsche Mark ;
 la Marka, un ruisseau de Belgique ;
 Marka, camp de réfugié à l'est de Amman en Jordanie, proche de l'Aéroport civil d'Amman ;
 Marka, un regroupement d'ayllus.
 Marka est un district de la ville d'Oslo en Norvège.
  (1978-), réalisateur allemand.